Jacksonburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Jacksonburg (Alabama)
 Jacksonburg (Indiana)
 Jacksonburg (New Jersey)
 Jacksonburg (New York)
 Jacksonburg (Ohio)
 Jacksonburg (West Virginia)